Cette page contient les pages d'homonymie de rue de l'Amitié, rue Amitié et allée de l'Amitié.

Rue de l'Amitié, à Beyne-Heusay
 Rue de l'Amitié, à Flémalle
 Rue de l'Amitié, à Frameries
 Rue de l'Amitié, à Herstal
 Rue de l'Amitié, à La Louvière
 Rue de l'Amitié, à Morlanwelz
 Rue de l'Amitié, à Quaregnon
 Rue de l'Amitié, à Seraing
 Rue de l'Amitié, à Wavre

Canada

Nouveau-Brunswick 
 Allée de l'Amitié, à Inkerman
 Rue de l'Amitié, à Lamèque

Québec 
 Rue de l'Amitié, à L'Ancienne-Lorette
 Rue de l'Amitié, à Eastman
 Rue de l'Amitié, à Lavaltrie
 Rue Amitié, à Mascouche
 Rue de L'amitié, à Rimouski
 Rue de l'Amitié, à Rivière-Bleue
 Rue de l'Amitié, à Sainte-Adèle
 Rue de l'Amitié, à Saint-François-du-Lac
 Rue de l'Amitié, à Saint-Liguori
 Rue de l'Amitié, à Victoriaville

France 
 Rue de l'Amitié, à Besançon
 Rue de l'Amitié, à La Croix-Comtesse
 Rue de l'Amitié, à École-Valentin
 Rue de l'Amitié, à Épron
 Rue de l'Amitié, à Marange-Silvange
 Rue de l'Amitié, à Mont-de-Marsan
 Rue de l'Amitié, à Noisseville
 Rue de l'Amitié, à Orvault
 Rue de l'Amitié, à Routes
 Rue de l'Amitié, à Saint-Junien
 Rue de l'Amitié, à Semécourt

Voir aussi 
 

Amitié Rue